Бори́с Шифри́н:
 Шифрин, Борис Исаакович (1930—2008) — советский и российский актёр, поэт-песенник.
 Шифрин, Борис Фридманович (род. 1950) — советский и российский математик и культуролог, литературовед, поэт.